X-Ray Spex (, в пер. c ) — британская панк-рок-группа новой волны, основанная в 1976 году в Лондоне школьными подругами Мэрион Эллиот и Сьюзан Уитби (впоследствии более известными как Poly Styrene и Lora Logic, соответственно). Allmusic называет X-Ray Spex «одной из величайших английских панк-групп 1970-х», в качестве единственного недостатка отмечая лишь тот факт, что она «записала слишком мало музыки».
Специалисты особо отмечали своеобразный вокальный стиль Поли Стайрин и её тексты, в основном, феминистской направленности.

За свою короткую карьеру X-Ray Spex успели записать и выпустить 5 синглов и один альбом, которые обеспечили им места в чартах, выступление на телевидении, приглашение в студию от Джона Пила, лестные отзывы прессы и авторитет в музыкальной среде. Тем не менее, для широкого круга публики X-Ray Spex долгое время оставались неизвестными и лишь задним числом были причислены к классике панк-рока.

История группы 

Поли Стайрин (настоящее имя — Мэриен Джоан Эллиот) — дочь англичанки и сомалийского аристократа, иммигрировавшего в Лондон. Поли родилась в районе Бромли, но выросла в Брикстоне, куда семья переехала, чтобы уберечь дочь от возможных неприятностей на почве расизма.

Поли Стайрин вспоминала, что с детства была независимой и конфликтовала — как со школьной администрацией, так и дома, не желая оставаться жить в депрессивном районе. Сбежав из дома в пятнадцать лет, она пустилась в странствие по различным рок-концертам и фестивалям, проходившим в Англии. Вернувшись домой к своему 18-летию Поли твёрдо решила состояться как личность. Позже она говорила, что мечтала стать дизайнером одежды, бортпроводницей и актрисой, но ничего из вышеперечисленного ей так и не удалось. Она пробовала попасть в Королевскую Академию драматического искусства (Royal Academy of Dramatic Art), но не прошла собеседование. Стайрин некоторое время проработала в лондонском филиале компании Вулворт в качестве машинистки — считается, что именно тогда она начала писать свои первые строчки.

В 1976 году, тогда ещё под своим настоящим именем, Поли записала и выпустила сингл в стиле регги "Silly Billy" однако, он не попал в чарты. Твёрдое намерение собрать свою собственную группу возникло у Стайрин после того, как она увидела выступление Sex Pistols 3 июля 1976 года в Гастингсе.

К тому времени у неё уже был свой небольшой магазин одежды оригинального дизайна, предлагавший китчевые галстуки ярких, кричащих цветов и платья, скроенные из пластика. Магазинчик находился на Кингз Роуд, неподалёку от культового Sex и назывался Poly Styrene (Поли Стайрин; русск. — Поли Стирол), послужившем впоследствии сценическим псевдонимом певицы.

В первый состав группы, помимо самой Стайрин, входили школьная подруга Лора Лоджик (настоящее имя Сьюзан Уитби — саксофон); Джек Эйрпорт (настоящее имя — Джек Стеффорд) — гитара; Пол Дин — бас-гитара. Все они откликнулись на объявление, которое Стайрин разместила летом 1976 года в New Musical Express и Melody Maker.
 
Участники группы были очень молоды: на момент создания X-Ray Spex Стайрин ещё не исполнилось 20-ти, а Лоджик было едва 15 лет. Позже именно юный возраст вынудил последнюю покинуть группу, уступив место Руди Томпсону (наст. имя Стив Томпсон): мать Лоджик требовала от дочери окончить школу. Классический вариант состава впоследствии был дополнен барабанщиком Би Пи Хёрдинг, которого Поли переманила из другой группы.

Начало карьеры 
Музыканты не были известны за пределами района Челси и по большему счету оставались любителями, пока к Поли не приблизился Фалкэн Стюарт, управляющий одного из местных пабов. Он предложил группе место для репетиций и впоследствии стал её менеджером и администратором. Вклад Стюарта оказался неоднозначным: с одной стороны, он приложил руку к последующему успеху коллектива, с другой — существенно приблизил момент его распада. Тем не менее, на первых порах, все складывалось как нельзя лучше: группа опробовала свои силы, выступив в пабе «Man in the Moon», принадлежавшем Стюарту, а затем дебютировала в клубе Roxy.

Живое исполнение «Oh Bondage Up Yours» было включено в сборник «Live At The Roxy WC2», что было несомненным достижением для дебютантов.

За три года своего существования группа выпустила пять синглов и один альбом, Germ Free Adolescents, одноимённый сингл из которого ознаменовал наивысшее достижение X-Ray Spex в британских чартах (#19). Однако, программной её вещью считается «Oh Bondage, Up Yours», во многом предвосхитившая (уже в своей первой фразе: «Some people think little girls should be seen and not heard — well I think, oh bondage, up yours!») идеи движения riot grrrl. Сама Стайрин, однако, всегда утверждала, что песня к феминизму отношения не имеет, а протест выражает — против капитализма в целом.

После распада 

После распада группы в 1979 году Поли Стайрин выпустила сольный альбом «Translucence», после чего присоединилась к кришнаитам. Лоджик покинула X-Ray Spex на два года раньше, образовав Essential Logic. Хердинг стал одним из основателей Classix Nouveaux, Пол Дин и Руди Томпсон вошли в состав Agent Orange. Джек Эйрпорт (настоящее имя Джек Стаффорд), долгое время работавший на Би-би-си, умер в 2004 году.

Первая попытка X-Ray Spex вернуться (с другой вокалисткой) в 1991 году не увенчалась успехом (несмотря на то, что концерты в Brixton Academy прошли с аншлагом). В 1995 году группа собралась вновь в составе Стайрин — Дин — Лоджик и выпустила альбом Conscious Consumer: он был представлен как первая часть грядущей трилогии, но успеха не имел. Стайрин позже утверждала, что виной всему… пожарная машина: после того, как та сбила вокалистку на проезжей части, группе пришлось отменить промотурне.

6 сентября 2008 года группа дала концерт в лондонском клубе Roundhouse.

Дискография

Альбомы 
 Germ Free Adolescents, 1978
 Conscious Consumer, 1995

Синглы 
 Oh Bondage, Up Yours, 1977
 The Day The World Turned Day-Glo, 1978 (#23 UK)
 Identity, 1978 (#24)
 Germ Free Adolescents, 1978 (#19 UK)
 Highly Inflammable, 1979 (#45 UK)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Панк-рок-группы Великобритании
Группы новой волны из Великобритании
Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1976 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1979 году
Музыкальные коллективы из Лондона